Pierre Harmel
 Centrum Harmel
 Regering-Harmel I
 Harmel-doctrine